Falloux puede referirse a:
Alfred de Falloux, político e historiador francés del siglo XIX.
 Ley Falloux (Loi Falloux, nombrada así por el político), sobre educación.
Hervé Falloux, actor francés de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Notas